Mount Aetna puede referirse a las siguientes poblaciones estadounidenses:

  Mount Aetna (Maryland); o
  Mount Aetna (Pensilvania).